Onderdistrict in Indonesië
 Wonotirto (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonotirto (Bulu), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonotirto (Karanggayam), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonotirto (Wonotirto), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java